Прусик, вузол Прусика - один з схоплюючих вузлів. 
 Карл Прусик (нім. Karl Prusik, 19 травня 1896 року, Відень - 8 травня 1961 Перхтольдсдорф) - австрійський альпініст і викладач музики.